Paul Morgan, architetto australiano;
 Paul Morgan (1948-2001), ingegnere britannico;
 Paul Morgan (1978), ex calciatore irlandese;
 Paul Morgan, giornalista sportivo britannico;
 Paul Morgan (?–2001), rugbista a 13 e amministratore australiano;
 Paul Morgan (1974), rugbista a 13 e a 15 gallese;
 Paul Morgan (1964), sacerdote cattolico, superiore della Fraternità di San Pio X inglese;
 Paul Morgan (1886-1938), attore e cabarettista austriaco, morto nel campo di concentramento di Buchenwald